Alessandro Zoppetti – calciatore italiano
Antonio Zoppetti – saggista e linguista italiano
 Cesare Zoppetti – attore italiano
 Francesco Zoppetti – politico italiano
 Luigi Zoppetti – presbitero, insegnante e partigiano italiano